Примера дивисьон 1955/1956 ()  — 13-й сезон чемпионата Мексики по футболу, с момента получения им профессионального статуса.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Мексики на rsssf.com

1955/1956
Мексика
Мексика
Спорт в Мексике в 1955 году
Спорт в Мексике в 1956 году